La Supercopa de Italia 1997 fue la edición número 10 del torneo. Juventus salió campeón tras ganarle al Vicenza 3 a 0.

Juventus - Vicenza 
<center>
{|
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=150|
!width=75|Resultado
!width=150|
|- style="background:#D0E7FF"
|align=right|JuventusF. Inzaghi , A. Conte  ||3 - 0 || Vicenza- -
|}

Referencias 
 http://www.rsssf.com

1997
Fútbol en Italia en 1997
Eventos deportivos celebrados en Turín